Lohweiher ist Name und Namensbestandteil geographischer Gegenstände:

Seen:
 Lohweiher (Auerbach in der Oberpfalz), See bei Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lohweiher (Dinkelsbühl), See im Lauf des Ölgrabens bei Lohmühle bei Neustädtlein, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohweiher (Feuchtwangen), See im Lauf des Schleifbachs bei Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lohweiher (Fichtenau), See im Lauf des Buchbachs bei Wildenstein, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, baden-Württemberg
 Lohweiher (Freudenberg), einer der Unterpennadinger Teiche bei Unterpennading, Gemeinde Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lohweiher (Kirchenthumbach), See bei Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lohweiher (Kohlberg), See im Einzugsgebiet des Trübbachs bei Glasschleife, Markt Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Lohweiher (Neumarkt in der Oberpfalz), See in Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Lohweiher (Wackersdorf), See im Lauf des Lohweihergrabens bei Wackersdorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Lohweiher (Wemding), See bei Wemding, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Lohweiher (Winklarn), See bei Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Lohweiher (Wört), See im Lauf des Lohgrabens bei Grünstädt, Gemeinde Wört, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Oberer Lohweiher, See im Lauf des Lohgrabens bei Freundstal, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern
 Unterer Lohweiher, See im Lauf des Lohgrabens bei Freundstal, Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach, Bayern

Ort:
 Lohweiher (Willmering), Dorf der Gemeinde Willmering im Landkreis Cham, Bayern